Als Pinzgauer bezeichnet man:

 die Bewohner des Pinzgaues im Land Salzburg
 eine Rinderrasse, siehe Pinzgauer (Rind)
 eine Pferderasse, auch Noriker oder Süddeutsches Kaltblut genannt – siehe Noriker (Pferd)
 den Typ eines Militärfahrzeuges, den Steyr-Puch Pinzgauer, den Nachfolger des Haflinger
 eine Käsesorte, siehe Pinzgauer (Käse)
 einen Bergkamm, siehe Pinzgauer Grasberge
 einen beliebten Höhenweg in den Kitzbüheler Alpen, siehe Pinzgauer Spaziergang